Венчур (, ) — пов'язаний з ризиком; може означати:
 Венчурний бізнес — ризикований бізнес.
 Венчурний капітал — готовий до підвищеного ризику капітал.
 Венчурний проект — див. стартап.
 Венчурна філантропія — об'єднання концепції і методів венчурного бізнесу з цілями філантропів.
 Венчурне фінансування — високоризиковане фінансування.
 Венчурний фонд — інвестиційний фонд з підвищеним ризиком.

Див. також 
 Venture — випущена в 1981 компанією Exidy аркада.
 The Ventures — американський музичний гурт.